Свердловский — название населённых пунктов в России:

 Свердловский — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Свердловский — хутор в Абинском районе Краснодарского края.
 Свердловский — посёлок в Беловском районе Курской области.
 Свердловский — посёлок городского типа в Щёлковском районе Московской области.
 Свердловский — посёлок в Красногвардейском районе Оренбургской области.

См. также 
 Свердловский район
 Городское поселение Свердловский
 Свердловская
 Свердловское